Montes de Oca puede hacer referencia a:

Accidentes geográficos 
 Montes de Oca, sierra montañosa en el este de Burgos (España), perteneciente al Sistema Ibérico;
 Montes de Oca, cadena montañosa entre Colombia y Venezuela;

Lugares 
 Montes de Oca, localidad de la Argentina;
 Montes de Oca, división administrativa de Costa Rica;
 Montes de Oca, comarca en la provincia de Burgos, España;
 San Pedro de Montes de Oca; localidad de Costa Rica;
 Villafranca Montes de Oca, localidad en la provincia de Burgos, España;
 La Unión de Isidoro Montes de Oca, localidad de México;

Personas 
 Acianela Montes de Oca (1961), periodista científica venezolana
 Alberto Fernández Montes de Oca (1935-1967), guerrillero cubano;
 Fernando Montes de Oca (1829-1847), héroe mexicano;
 Fernando Montes de Oca (1952), escritor y artista visual mexicano;
 Francisco Montes de Oca (1837-1855), cirujano militar mexicano;
 Francisco Montes de Oca (f. 2018), escritor y editor mexicano, impulsor de la colección Sepan cuantos..., de la editorial Porrúa;
 Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840-1921), obispo mexicano;
 José Montes de Oca (c. 1676-1764), escultor español;
 Juan Montes de Oca (c. 1465-1532), filósofo y profesor de lógica español;
 Juan José Montes de Oca (1806-1876), médico argentino;
 Manuel Montes de Oca (1804-1841), marino y político español;
 Manuel Augusto Montes de Oca (1831-1882), médico argentino;
 Manuel Augusto Montes de Oca (1867-1934), ministro argentino;
 Salvador Montes de Oca (1895-1944), obispo venezolano;
 Confucio Montes de Oca Acosta (1896-1925), pintor hondureño;

Transportes 
 Avenida Montes de Oca, vía de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Montes de Oca, estación de ferrocarril en Villarino, Argentina.

Literatura 
Montes de Oca, episodio nacional de Benito Pérez Galdós.